KLHL15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 604 амінокислот, а молекулярна маса — 69 775.

Задіяний у такому біологічному процесі, як убіквітинування білків. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки